Бюхнер — немецкая фамилия нем. Büchner, Buechner, варианты произношения Бихнер, Бухнер. Известные носители:

 Бюхнер, Андреас Элиас (; 1701—1769) — немецкий медик, педагог, профессор, доктор медицины, президент «Леопольдины» (1735—1769).
 Бюхнер, Барбара (; род. 1950) — австрийская детская писательница
 Бюхнер, Георг (; 1813—1837) — немецкий писатель; брат Людвига Бюхнера.
 Бюхнер, Женевьев (; род. 1991) — канадская киноактриса.
 Бюхнер, Луиза (1821—1877) — немецкая писательница и суфражистка.
 Бюхнер, Людвиг (; 1824—1899) — немецкий врач, естествоиспытатель и философ; брат Георга Бюхнера.
 Бюхнер, Ральф (род. 1967) — бывший немецкий гимнаст.
 Бюхнер, Сара Дэвис (род. 1959) — американская пианистка.
 Бюхнер, Фердинанд (; 1825—1912) — немецкий флейтист, композитор, педагог.
 Бюхнер, Франц (1898—1920) — германский лётчик-истребитель, один из лучших асов Первой мировой войны.
 Бюхнер, Эрнст (; 1850—1925) — немецкий химик, промышленник, изобретатель.

Варианты 
 Бихнер, Евгений Александрович (1861—1913) — русский зоолог немецкого происхождения.

См. также 
 Бухнер